Храм Димитрия Донского — название православных храмов, освящённых во имя святого благоверного князя Димитрия Донского.

Обиходное название: Дмитровская церковь.

 Церковь Святого Дмитрия Ростовского — в Барнауле.
 Храм Димитрия Донского — в Ижевске.
 Церковь Димитрия Донского — в Иловле Волгоградской области.
 Храм святого благоверного князя Димитрия Донского — в Краснодаре.
 Храм Благоверного Князя Димитрия Донского в Садовниках — в Москве.
 Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове — в Москве.
 Церковь Святого Дмитрия Ростовского — в Ростове-на-Дону.
 Церковь Димитрия Ростовского — в Сальске.
 Храм Дмитрия Донского — в Нижнем Тагиле.
 Успенский кафедральный собор — бывший храм в Салавате в честь святого благоверного Великого князя Димитрия Донского.

См. также 
 Храм Димитрия Солунского
 Храм Димитрия Ростовского